Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2005 () — 27-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 10 по 18 декабря 2005 года на стадионе «Mayor Radhakrishnan Stadium» в городе Ченнаи (Индия).

Победителями Трофея чемпионов (в 8-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Испании, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Германии со счётом 5:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — чемпион Олимпийских игр 2004
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — 3-е место на чемпионате мира 2002
  — 5-е место на чемпионате мира 2002
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2004 и Champions Challenge 2003

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+5:30

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2005 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2005 на сайте todor66.com
 Официальный сайт турнира (в веб-архиве web.archive.org)

2005
Декабрь 2005 года
Спорт в Индии в 2005 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Международные спортивные соревнования в Ченнаи